Les élections régionales ont lieu en Provence-Alpes-Côte d'Azur le  pour renouveler les 123 sièges du conseil régional.

Ces élections voient la réélection du président sortant, Jean-Claude Gaudin (UDF), réélu avec l'appui du FN.

Contexte 
L'UDF Jean-Claude Gaudin préside la région depuis 1986 avec l'appui du RPR et du FN se représente aux régionales. Il est soutenu par le RPR.

Le FN présente une liste autonome conduite par son président, Jean-Marie Le Pen.

À gauche, Bernard Tapie (MRG) mène une liste de la majorité présidentielle soutenue par le PS. Il doit faire face à des listes socialistes dissidentes dans plusieurs départements, à une liste PCF, une liste Verts et une liste de GÉ. Ces deux dernières listes s'unissent dans les Alpes-Maritimes.

Résultats

Résultats régionaux 
* liste du président sortant

Résultats départementaux

Alpes-de-Haute-Provcence 
* liste du président sortant

Hautes-Alpes 
* liste du président sortant

Alpes-Maritimes 
* liste du président sortant

Bouches-du-Rhône 
* liste du président sortant

Var 
* liste du président sortant

Vaucluse 
* liste du président sortant

Élection du président 
La séance d'élection du président a lieu le samedi , sous la présidence du doyen d'âge, l'élu FN Pierre Tinseaux. Lors des deux premiers tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue nécessaire à l'élection. 

Bernard Tapie (MRG) essayait en vain de trouver un accord avec les élus communistes et écologistes, tandis que Jean-Claude Gaudin (UDF), président sortant, refusait de renouveler l'accord conclu avec le FN en 1986. Jean-Marie Le Pen décide alors de s'effacer au profit de Mireille d'Ornano, avant de décider que le Front national ne présentera pas de candidat au troisième tour. Un accord entre le FN, le RPR et l'UDF est finalement trouvé après le troisième tour, qui a vu la réélection de Jean-Claude Gaudin et l'élection de Christian Estrosi (RPR) comme premier vice-président.

Références 

Provence-Alpes-Cote d'Azur
Regionales, 1992